Norgesserien 1937/1938 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1937/1938.

Distrikt I

Distrikt II

Grupp A

Grupp B

Matcher om slutsspelsplats
26 maj 1938: Mjøndalen - Lyn 1-2
29 maj 1938: Lyn - Mjøndalen 0-0 (sammanlagt 2-1)

Distrikt III

Distrikt IV

Grupp A

Grupp B

Matcher om slutsspelsplats
22 maj 1938: Odd - Fram 0-1
29 maj 1938: Fram - Odd 1-1 (sammanlagt 2-1)

Distrikt V

Grupp A

Grupp B

Matcher om slutsspelsplats
22 maj 1938: Viking - Vigør 3-0
29 maj 1938: Vigør - Viking 0-0 (sammanlagt 0-3)

Distrikt VI

Distrikt VII

Distrikt VIII

Slutspel

Kvartsfinaler
12 juni 1938:
Fredrikstad - Fram 1-0
Lyn - Gjøvik/Lyn 5-1
Viking - Djerv 6-2
Kristiansund - Neset 2-0

19 juni 1938:
Fram - Fredrikstad 1-3 (sammanlagt 1-4)
Gjøvik/Lyn - Lyn 2-2 (sammanlagt 3-7)
Djerv - Viking 4-0 (sammanlagt 6-6, Djerv vidare på myntkast)
Neset - Kristiansund 2-5 (sammanlagt 2-7)

Semifinaler
26 juni 1938: 
Djerv - Lyn 2-3
Fredrikstad - Kristiansund 3-2

Finaler
3 juli 1938: Lyn - Fredrikstad 0-0 efter förlängning
28 augusti 1938: Fredrikstad - Lyn 4-0

S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål

Externa länkar
rsssf.no

Förklaringar
S = spelade matcher V = vinster = O = oavgjorda F = förluster + - = målskillnad P = poäng. 

1937 i Norge
1938 i Norge
Fotbollssäsongen 1937/1938
1937/1938